

Patronyme 

 Abramo Albini (né en 1948), rameur italien ;
 Angus d'Albini Bellairs (1918-1990), herpétologiste britannique ;
  (1830-1909), amiral et homme politique italien, frère de Giovan Battista Albini ;
 Franco Albini (1905-1977), designer italien ;
 Giacinto Albini (1821-1884), patriote et homme politique italien ;
   (1812-1876), amiral italien ;
  ;
 Pierino Albini (1885-1953), cycliste italien ;
 Steve Albini (né en 1962), musicien et producteur américain.

Prénom

Voir aussi 
 Albini-Braendlin, une arme à feu